Szmrecsányi ist der Familienname folgender Personen:

 Pál Szmrecsányi (1846–1908), ungarischer Geistlicher
 Lajos Szmrecsányi (1851–1943), ungarischer Geistlicher